Girolamo Carafa (1564-1633), marchese di Montenero, principe del Sacro Romano Impero e feldmaresciallo del Sacro Romano Impero
Girolamo Carafa (1604-1683), vescovo cattolico italiano
Girolamo Malizia Carafa (1647-1723), nobile napoletano, figura di spicco della congiura di Macchia